Кайдаловка — топоним:

 Кайдаловка — река в Забайкальском крае, левый приток реки Чита.
 Кайдаловка — посёлок в Томском районе Томской области.